L.S.F. (Lost Souls Forever) — це третій сингл гурту «Kasabian» з однойменного дебютного альбому, який був виданий у серпні 2004-го року. 
Композиція була використана в грі "FIFA 2004" .

Трек-лист

Maxi CD 
 L.S.F. 3:19
 Lab Twat 3:17
 Doctor Zapp 3:32
 L.S.F. (Jagz Kooner Mix Edit) 3:14
 CD-Rom with L.S.F video

Mini CD 
 L.S.F.  3:19
 L.S.F. (Jagz Kooner Mix Edit) 3:14

10" Vinyl 
 L.S.F. (Album version) 3:14
 Club Foot (Live @ Cabinet War Rooms)
 L.S.F. (Jagz Kooner Mix - Full Version)

Посилання 
 

Сингли 2004
Пісні Kasabian
Пісні 2004
Рок-пісні